Gerbertshofen ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Gerbertshofen, verdeutschter Name der Gemeinde Gerbécourt im Kanton Château-Salins, Arrondissement Sarrebourg-Château-Salins, Département Moselle, Region Lothringen, Frankreich, 1915–1918 und 1940–1944
 Gerbertshofen (Stimpfach), Weiler im Ortsteil Weipertshofen der Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg